Aumühle – gmina w Niemczech, w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Herzogtum Lauenburg
 Aumühle – dzielnica miasta Ansbach